Les Deux Terres sont le nom que les Anciens Égyptiens donnaient à leur pays.
 Les éditions des Deux Terres sont une maison d’édition française fondée en 2002.